Rue d'Anjou, quai d'Anjou peut faire référence à : 
 Asnières-sur-Seine
 Rue d'Anjou (Asnières-sur-Seine)

Paris
 Le quai d'Anjou, dans le  
 La rue d'Anjou, anciennement rue d'Anjou-Saint-Honoré, une voie du  
 La rue d'Anjou-au-Marais, absorbée par la rue Pastourelle
 La rue d'Anjou-Dauphine, ancien nom de l'actuelle rue de Nesle
 La rue d'Anjou, une rue supprimée lors de la construction de l'hôtel de Soissons, qui serait située sur l'emplacement de la bourse de commerce de Paris.
 La rue d'Anjou, ancien nom du cul-de-sac des Provençaux, disparue lors de la construction du  de la Samaritaine.

Reims
 La rue d'Anjou (Reims)

Voir aussi
Anjou (homonymie)